Varuna može značiti:

 20000 Varuna, objekt u Kuiperovom pojasu.
 Varuna (božanstvo), hinduističko božanstvo.